Овертон има више значења:
 Округ Овертон (Тенеси)
 Овертон (Тексас)
 Овертон (Небраска)